У статті вміщено перелік областей України за їх площею.

Примітки

Див. також 
 Список областей України за чисельністю населення
 Список областей України за середньою заробітною платнею

Списки областей України